Фооса (, Thoōsa) — в древнегреческой мифологии морская нимфа, мать циклопа Полифема, рождённого ею от бога Посейдона (Одиссея, I:70-72). Согласно Гомеру, она была дочерью Форкия, а её мать не упоминается.

Ссылки 
 Theoi Project — Thoosa

Нимфы
Духи воды